Le titre Dog Eat Dog a été utilisé dans différents contextes :

En musique 
 Dog Eat Dog, un groupe de punk hardcore américain ;
 Dog Eat Dog, un album de Joni Mitchell sorti en 1985 ;
 Dog Eat Dog, une chanson du groupe de hard rock AC/DC sur l'album Let There Be Rock sorti en 1977 ;
 Dog Eat Dog, une chanson de Adam and the Ants sur l'album Kings of the Wild Frontier ;
 Dog Eat Dog, une chanson de De La Soul sur l'album Stakes Is High ;
 Dog Eat Dog, une chanson de Ted Nugent sur l'album Free-for-All ;
 Dog Eat Dog, une chanson de Weird Al Yankovic sur l'album Polka Party!
 Dog Eat Dog, un album de Warrant publié en 1992

Cinéma 
 Dog Eat Dog, un film britannique de Moody Shoaibi sorti en 2001
  : film colombien réalisé par Carlos Moreno en 2008
 Dog Eat Dog, un film américain réalisé par Paul Schrader sorti en 2016

 Dog Eat Dog, un court métrage canadien sorti en 2005
 Dog Eat Dog, un court métrage américain sorti en 2012

Télévision 
 Dog Eat Dog, titre d´un épisode de la série télévisée Les Experts
 Dog Eat Dog, un jeu télévisé diffusé sur les chaînes BBC et NBC

Manga 
 Dog Eat Dog est un chapitre du manga Bleach (manga) de Tite Kubo.